Lonzac (Charente Marítim), municipi al departament de la Charanta Marítima (regió de Nova Aquitània)
 Lonzac (Erau), comuna del departament de l'Erau (regió d'Occitània)
 Lo Lonzac, municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània)